Holly House bezeichnet:

 Holly House (Angus), Montrose, Schottland
 Holly House (Kent), Bearsted, England
 Holly House (Norfolk), Smallburgh, England
 Holly House (Warrington), England